Die Ewige Tabelle der 3. Fußball-Liga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der 3. Liga seit ihrer Gründung 2008. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 66 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, hat nur der FC Rot-Weiß Erfurt an den ersten zehn Spielzeiten teilgenommen, stieg aber am Ende der Saison 2017/18 als letztes Gründungsmitglied ab. Von den aktuellen Teams hat der SV Wehen Wiesbaden bislang die meisten Spielzeiten absolviert (zwölf), derzeit am längsten verblieben ist der Hallesche FC, welcher seit 2012 ununterbrochen der Liga angehört (elf Spielzeiten).

Die Tabelle umfasst neben den aktuellen 20 Drittligisten 2 Bundesligisten, 13 Zweitligisten, 26 Viertligisten und 5 Fünftligisten.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der 3. Liga. Die viertletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an. Die dritte Spalte (Jahre) gibt an, wie viele komplette Spielzeiten der Verein schon in der 3. Liga gespielt hat.

 !! Liga 2022/23 !! class="unsortable" | Spielzeiten
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2009–19, 2020–
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2009/10, 2011–19, 2021–
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2010/11, 2012–21
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2012–
 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2008–15, 2017–21
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2008–18
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2011–20
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2008–11, 2014–16, 2020/21,2022–
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2011–18, 2019/20
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2015–18, 2019–22
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2013–15, 2016/17, 2019–
 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2008–16
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2008–11, 2018–20, 2021/22
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2010–14, 2020–
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2008–12, 2013–15, 2016/17
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2009–14
 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2008/09, 2010–12, 2015–19
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2016–
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2008–12, 2017–20
 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2015/16, 2017–20, 2021/22
 || data-sort-value="12" | Oberliga Baden-Württemberg (V) || 2014–20
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2018–
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2017–
 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2008–14
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2009/10, 2013–17
 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 2008–12, 2015–18
 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2008–13
 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2008–11, 2019–21
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2009/10, 2012–15, 2021–
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2014–19
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2009/10, 2019–21, 2022–
 || data-sort-value="12" | Oberliga Baden-Württemberg (V) || 2008/09, 2012–16
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2008–10, 2015/16, 2022–
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2012/13, 2017–19
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2019–
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2018–22
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2008–12
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2011–13, 2014/15
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2008/09, 2016–18
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2019–
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2011–14
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2014–16, 2018/19
 || data-sort-value="9" | Oberliga Niederrhein (V) || 2018–21
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2020–
 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2014–17
 || data-sort-value="10" | Oberliga Westfalen (V) || 2016–19
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2010–13
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2021–
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2013/14, 2022–
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2008–10
 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 2013/14
 || data-sort-value="1" | Bundesliga || 2008/09
 || data-sort-value="2" | 2. Bundesliga || 2008/09
 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 2008/09
 || data-sort-value="11" | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Staffel Nord)(V) || 2010/11
 || data-sort-value="8" | Regionalliga Bayern || 2020–22
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2010/11
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2011/12
 || data-sort-value="5" | Regionalliga Nordost || 2021/22
 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 2020/21
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2022–
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2022–
 || data-sort-value="6" | Regionalliga West || 2012/13
 || data-sort-value="7" | Regionalliga Südwest || 2016/17
 || data-sort-value="3" | 3. Liga || 2022–
 || data-sort-value="4" | Regionalliga Nord || 2021/22

Stand: 19. März 2023

Fußnoten

Übersichtskarte 
Auf dieser Übersichtskarte werden alle Vereine der Ewigen Tabelle der 3. Liga gezeigt.

Weblinks 
 Ewige Tabelle der 3. Liga auf fussballdaten.de
 Ewige Tabelle der 3. Liga auf 3-liga.com
 Ewige Tabelle der 3. Liga auf weltfussball.de

Einzelnachweise 

Ewige Tabelle der 3. Fussball-Liga
3 Fussball-Liga